Die Bezirksliga Rostock 1987/88 war die 36. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock durchgeführten Bezirksliga Rostock. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Rostock und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Schiffahrt/Hafen Rostock sicherte sich ihren dritten Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Rostocker in der Staffel 1 den zweiten Rang und kehrten nach einjähriger Abwesenheit in die DDR-Liga zurück.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen die drei Vorjahresaufsteiger Motor Wolgast, Aufbau Ribnitz und Traktor Rambin ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die drei Erstplatzierten der Aufstiegsrunde Lokomotive Bad Doberan, Vorjahresabsteiger Lokomotive Bergen und Bau Grimmen auf. Aus der DDR-Liga kam die Zweitvertretung von Hansa Rostock dazu.



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Zuschauer 
In 237 Spielen kamen 22.995 Zuschauer (ø 97 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Heimkulisse (ø)
 3.200 (ø 213) BSG Einheit Grevesmühlen

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten normalerweise die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die drei Aufsteiger zur Bezirksliga. Da in der Staffel 4 die Zweitvertretung von der TSG Wismar den ersten Rang belegte und nicht aufstiegsberechtigt war, ging der freie Platz an den Zweitplatzierten der BSG Traktor Dassow. Jede Mannschaft bestritt je ein Heim- und Auswärtsspiel sowie ein Spiel auf neutralen Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

(kursiv) Spiele auf neutralen Platz

Literatur 
 
 

1987
Fußballsaison 1987/88